Diedrichsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Diedrichsen (* 1975), dänischer Journalist und politischer Funktionär
 Jasper Diedrichsen (* 1990), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Karl Diedrichsen (1895–1959), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Diederichsen
 Diderichsen
 Diedrichs